Nissl, Nißl oder Niessl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Nissl (1852–1890), österreichischer Kirchenrechtler
 Franz Nissl (1860–1919), deutscher Neurologe und Psychiater
 Franz Nissl (Elektrotechniker) (1852–1942), österreichischer Elektrotechniker und Industrieller
 Franz Serafikus Nißl (1771–1855), österreichischer Bildhauer
 Franz Xaver Nißl (1731–1804), österreichischer Bildhauer
 Hans Niessl (* 1951) österreichischer Politiker
 Mathias Nißl (1809–1848), Urfahraner Freiheitskämpfer
 Michael Nißl (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Niklas Nißl (* 1995), deutscher Schauspieler
 Rudolf Nissl (1870–1955), Maler
 Theodor Nissl (1878–1972), deutscher Schachkomponist

Siehe auch:
 Nissl-Färbung, histologische Färbetechnik, die insbesondere zur Darstellung von Nervengewebe verwendet wird
 Nissl-Schollen, Zellorganellen in Nervenzellen, die bestimmte Neurotransmitter (z. B. Acetylcholin) synthetisieren